Ченте́зимо ( — сто) — итальянская разменная монета, составная часть () лиры.

Название произошло от латинского  — сотая часть. Примерно в середине XX века вышла из употребления в связи с большой инфляцией, разменные монеты стали чеканить в лирах.

Чеканились в Италии, в том числе для Эритреи (см. как  эритрейского талера) и Сомали ( сомало).

Страны и территории, выпускавшие денежные знаки в чентезимо

Примечания

Литература

Ссылки 
 Чентезимо 

Деньги Италии, вышедшие из обращения
Centum